Foßhag ist der Nachname folgender Personen:

 Adam Foßhag (1879–1956), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Bengt Fosshag, eigentlich Bengt Foßhag (* 1940), deutscher Grafikdesigner und Illustrator (Enkel von Adam Foßhag)